Mit Flughafen Athen können mehrere Flughäfen der griechischen Hauptstadt gemeint sein:

 der 2001 eröffnete internationale Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos
 der 2001 geschlossene ehemalige Flughafen Athen-Ellinikon